UK Championship 2011, williamhill.com UK Championship, var en rankingturnering i snooker som spelades i Barbican Centre i York, England mellan den 1 och 9 december 2012.

Mark Selby vann sin tredje rankingtitel genom att besegra Shaun Murphy med 10–6 i finalen.

Kval
Kvalet spelades mellan den 20 och 23 november 2012 i South West Snooker Academy i Gloucester. I kvalet deltog spelare på Main Touren som inte var direktkvalificerade till huvudturneringen. De 16 kvalvinnarna lottades in i huvudturneringen.

Huvudturnering

Final

Källor
snooker.org

2012 i Storbritannien
2012
Snookersäsongen 2012/2013